Гарант — суб'єкт, що дає гарантію (виступає запорукою) в чомусь.
 «Гарант» — українська система радіоелектронного придушення.